Това е таблица на първите 32 играча в Световната ранглиста по снукър през сезон 1993/1994.

Световна ранглиста по снукър